W Australii:
 Northwood – dzielnica (przedmieście), na terenie Lane Cove, w aglomeracji Sydney

W Wielkiej Brytanii:
 Northwood (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Northwood – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Northwood (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Northwood – dzielnica Londynu z bazą wojskową
 Northwood (Merseyside) – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Northwood (Shropshire) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Northwood (Newcastle-under-Lyme) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Northwood (Stoke-on-Trent) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Northwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Northwood – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Northwood – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Northwood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Northwood (ang. Northwood Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Northwood (ang. Northwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Inne:
 Pentium 4 Northwood – procesor